Аллаш — многозначное слово.

 Аллаш, Мария Евгеньевна (род. 1976) — российская балерина.
 Аллаш (ликёр) — немецкий традиционный ликёр, настоянный на тмине.